Финальный раунд XXXII чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил с 1 по 19 сентября 2021 года в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Второй раз подряд европейское первенство проводилось в четырёх странах с участием 24 национальных сборных. Чемпионское звание в седьмой раз в истории выиграла сборная Италии.

Квалификация

Финальный раунд

Арены 
Матчи финального раунда чемпионата Европы проходили в шести городах четырёх стран. Польша, Чехия, Эстония и Финляндия принимали матчи одной из групп предварительного этапа. По четыре игры 1/8 финала и по два четвертьфинала прошли в Гданьске и Остраве, полуфинальные и финальные поединки — в Катовице.

Предварительный этап 
Жеребьёвка состоялась 27 мая 2021 года в Хельсинки. В четырёх группах сыграют по шесть команд. Четыре лучшие из каждой группы выходят в 1/8 финала. Дальше сборные проведут матчи на выбывание и определят в финале победителя — чемпиона Европы 2021 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 

Все время в Центральноевропейском летнем времени (UTC+2:00).

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 
Самым ценным игроком организаторы чемпионата признали связующего сборной Италии Симоне Джаннелли. Символическая сборная турнира была определена голосованием болельщиков, в котором участвовали около 375 тыс. человек.

Призёры

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Европейской конфедерации волейбола 

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2021
Сентябрь 2021 года
Международные спортивные соревнования в Польше
Международные спортивные соревнования в Эстонии
Международные спортивные соревнования в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Чехии
Спорт в Польше в 2021 году
Спорт в Чехии в 2021 году
Спорт в Финляндии в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Остраве
Международные спортивные соревнования в Таллине
Международные спортивные соревнования в Тампере
Международные спортивные соревнования в Гданьске
Международные спортивные соревнования в Катовице
Международные спортивные соревнования в Кракове